La parabole du Fils prodigue - dite également de l'Enfant prodigue - est une des 44 paraboles contenues dans les Évangiles (Évangile selon Luc). Elle a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :

Théâtre 
L'Enfant prodigue, drame de Jean-Antoine du Cerceau ;
L'Enfant prodigue, comédie de Voltaire, jouée en 1736 et publié en 1738 ;
L'Enfant prodigue, comédie en 4 actes de Henry Becque écrite en 1868 ;
Le Retour de l'enfant prodigue, sotie d'André Gide, écrit en 1907 et publiée en 1912.

Musique 
 L'Enfant prodigue, opéra de Daniel-François-Esprit Auber (1850) ;
 L'Enfant prodigue, composition vocale de Claude Debussy (1884).

Peinture 
 L'enfant prodigue chez les courtisanes, ou Allégorie des cinq sens, auteur inconnu, École flamande, Musée Carnavalet.

Cinéma 
 L'Enfant prodigue, film français de Ferdinand Zecca (1901) ;
 L'Enfant prodigue, film français de Michel Carré (1907) ;
 L'Enfant prodigue, film français de Georges Berr (1909) ;
 L'Enfant prodigue, film français de Michel Carré (1916) ;
Le Retour de l'enfant prodigue, film égyptien de Youssef Chahine (1976).

Références

Voir aussi